Ви́шков, Вы́шков (), по-немецки Вишау () — город в Чехии в историческом регионе Моравия. Административный центр района Вишков Южноморавского края с населением 22,5 тысячи жителей.

История 
Вишков был впервые упомянут в 1141 году и вплоть до XVIII века принадлежал к епископству Оломоуц. С XIII века Вишков был центром немецких поселенцев, которые с XIX века постепенно ассимилировались. До 2004 года в Вишкове располагалось военное училище чешской армии. С 2004 года в городе действует Институт по защите от оружия массового поражения Университета обороны.

В Вишкове находится один из чешско-словацких парков динозавров.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Вишкова

 
Районные центры Чехии
Города Южноморавского края